Horvátország
Pridvorje, falu Drenje községben, Eszék-Baranya megyében
Pridvorje, falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében